Kiszka – polskie nazwisko
 Osoby noszące nazwisko Kiszka
 Andrzej Kiszka (1921 – 2017) – żołnierz Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej
 Emil Kiszka (1926-2007) – polski lekkoatleta
 Jan Kiszka (ok. 1552-1592) – wojewoda brzeski, działacz reformacji
 Janusz Kiszka (1586-1653) – hetman litewski
 Leon (Lew) Kiszka (1668-1728) – unicki metropolita kijowski
 Samijło (Samuel) Kiszka, (zm. w 1602 lub w 1620) – hetman kozacki
 Stanisław Kiszka – (zm. w 1513/1514) – hetman wielki litewski
 Stanisław Kiszka – (zm. w 1554) wojewoda witebski
 Stanisław Kiszka (1584-1626) – biskup żmudzki
 Inne
 kiszka – potoczna nazwa jelita
 ślepa kiszka – potoczna nazwa jelita ślepego

 kiszka stolcowa – potoczna nazwa odbytnicy
 Kiszka faszynowa – element budowlany wykonany z wiązki wikliny stosowany w hydrotechnice i melioracjach

 kiszka – regionalna nazwa kaszanki

Zobacz też 
 Kiszkowie herbu Dąbrowa